Why the Sheriff Is a Bachelor – cortometraggio del 1911 diretto da Joseph A. Golden e Tom Mix
Why the Sheriff Is a Bachelor – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Mix